Noone steht für:

 Noone (New Hampshire), Ort in den Vereinigten Staaten
 Noone (Sprache), eine Beboidsprache im Kamerun

Noone ist der Familienname folgender Personen:
 Jimmie Noone (1895–1944), US-amerikanischer Jazzklarinettist
 Nora-Jane Noone (* 1984), irische Filmschauspielerin
 Peter Noone (* 1947), britischer Popsänger, Schauspieler und Moderator
 Timothy Brian Noone (* 1957), US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch:
 None (Begriffsklärung)
 Noon
 Nuhn
 Nun